{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (82601) - || 2001 OC96 || 29 juli 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| (82602) - || 2001 OK96 || 23 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82603) - || 2001 OQ96 || 24 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82604) - || 2001 OS96 || 24 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82605) - || 2001 OM97 || 25 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82606) - || 2001 OO97 || 25 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82607) - || 2001 OT97 || 25 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82608) - || 2001 OD99 || 27 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82609) - || 2001 OP99 || 27 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82610) - || 2001 OS100 || 27 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82611) - || 2001 OZ100 || 27 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82612) - || 2001 OD101 || 27 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82613) - || 2001 OE101 || 27 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82614) - || 2001 OF101 || 27 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82615) - || 2001 OL101 || 28 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82616) - || 2001 OP101 || 28 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82617) - || 2001 OR101 || 28 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82618) - || 2001 OS101 || 28 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82619) - || 2001 OW101 || 28 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82620) - || 2001 OB102 || 28 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82621) - || 2001 OC102 || 28 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82622) - || 2001 OL102 || 28 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82623) - || 2001 OB103 || 29 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82624) - || 2001 OS103 || 29 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82625) - || 2001 OX103 || 29 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82626) - || 2001 OW104 || 28 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82627) - || 2001 OY104 || 28 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82628) - || 2001 OC105 || 28 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82629) - || 2001 OF105 || 28 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82630) - || 2001 OY106 || 29 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82631) - || 2001 OZ106 || 29 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82632) - || 2001 OY107 || 30 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82633) - || 2001 OB108 || 31 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82634) - || 2001 OA111 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82635) - || 2001 OG111 || 21 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82636) - || 2001 OP111 || 27 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82637) - || 2001 PV || 2 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82638) Bottariclaudio || 2001 PF1 || 7 augustus 2001 || San Marcello || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| (82639) - || 2001 PO1 || 3 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82640) - || 2001 PZ2 || 3 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82641) - || 2001 PO5 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82642) - || 2001 PX5 || 10 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82643) - || 2001 PK6 || 10 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82644) - || 2001 PT6 || 10 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82645) - || 2001 PX8 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82646) - || 2001 PB9 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82647) - || 2001 PS10 || 8 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82648) - || 2001 PQ11 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82649) - || 2001 PX11 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82650) - || 2001 PG12 || 12 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82651) - || 2001 PT12 || 12 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82652) - || 2001 PZ12 || 9 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82653) - || 2001 PF13 || 13 augustus 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| (82654) - || 2001 PL13 || 12 augustus 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| (82655) - || 2001 PM13 || 12 augustus 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| (82656) Puskás || 2001 PQ13 || 10 augustus 2001 || Calar Alto || K. Sárneczky, G. Szabó
|-
| (82657) - || 2001 PA14 || 14 augustus 2001 || San Marcello || A. Boattini, G. Forti
|-
| (82658) - || 2001 PA16 || 9 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82659) - || 2001 PD16 || 9 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82660) - || 2001 PG16 || 9 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82661) - || 2001 PM16 || 9 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82662) - || 2001 PY16 || 9 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82663) - || 2001 PW17 || 9 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82664) - || 2001 PX17 || 9 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82665) - || 2001 PG19 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82666) - || 2001 PD20 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82667) - || 2001 PM20 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82668) - || 2001 PP20 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82669) - || 2001 PZ20 || 10 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82670) - || 2001 PC21 || 10 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82671) - || 2001 PG21 || 10 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82672) - || 2001 PQ21 || 10 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82673) - || 2001 PC22 || 10 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82674) - || 2001 PB23 || 10 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82675) - || 2001 PT23 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82676) - || 2001 PV23 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82677) - || 2001 PW23 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82678) - || 2001 PD24 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82679) - || 2001 PN24 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82680) - || 2001 PV25 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82681) - || 2001 PY25 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82682) - || 2001 PC26 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82683) - || 2001 PZ26 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82684) - || 2001 PE28 || 14 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82685) - || 2001 PG33 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82686) - || 2001 PJ33 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82687) - || 2001 PO33 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82688) - || 2001 PQ33 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82689) - || 2001 PX33 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82690) - || 2001 PB34 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82691) - || 2001 PE34 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82692) - || 2001 PH34 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82693) - || 2001 PX34 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82694) - || 2001 PB35 || 10 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82695) - || 2001 PF35 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82696) - || 2001 PK35 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82697) - || 2001 PQ36 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82698) - || 2001 PS36 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82699) - || 2001 PT36 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82700) - || 2001 PJ38 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten